Boguszki peut désigner en Pologne :

 Boguszki, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de 
 Boguszki, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie